

Алаторка — село, Іглінський район, Башкортостан
 Алаторка — село, Уваровський район, Тамбовська область